Válkou v Jižní Osetii jsou nazývány:

Válka v Jižní Osetii (1991–1992)
Válka v Jižní Osetii (2008)